Krzysztof Witkowski (ur. 1972) – historyk
 Krzysztof Witkowski (ur. 1962) – piłkarz